Otani peut désigner :

Patronyme 
 Kow Otani (1957-) est un compositeur japonais ;
 Masae Ōtani (1982-) est une chanteuse de Jpop, membre du groupe féminin Melon Kinenbi ;
 Mio Ohtani (1992-) est une actrice japonaise ;
 Mio Ohtani (1979-) est une footballeuse japonaise ;
 Shinjirō Ōtani (1972-) est un catcheur japonais ;
 Shohei Otani (1994-), joueur de baseball japonais.

Divers 
 (9844) Otani est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme japonais